Montornès (Conca de Barberà),partida de terra a cavall dels termes municipals de Barberà de la Conca i Montblanc
 Montornès de Segarra, municipi de la Segarra
 Montornès del Vallès, municipi del Vallès Oriental
 La Pobla de Montornès, municipi del Tarragonès
 Castell de Montornès, diversos indrets